

Patronyme 

 Georges Thomann (1872-1943), explorateur et un administrateur colonial français ;
 Jean-Claude Thomann (1947-), général français ;
 Marguerite Thomann (1927-), joueuse française de basket-ball ;
 Nick Thomann Nicholas Thoman, dit Nick Thoman, né le  à Cincinnati (Ohio), nageur américain spécialisé dans le dos et détenteur du record du monde du 100 m dos en petit bassin.

Économie
 Alphonse Thomann fabricant de bicyclettes et de motocyclettes français.
 Musikhaus Thomann est une entreprise familiale allemande spécialisée dans la vente et la fabrication d'instruments de musique ainsi que de matériel et d'accessoires, fondée en 1954 à Treppendorf.

Sport
 Équipe cycliste Thomann équipe cycliste française de cyclisme professionnel sur route, maillot blanc et orange, active entre 1909 et 1955, sponsorisée par la filiale « Thomann et Cie » de la société « Gentil et Cie » qui construit des bicyclettes et des motocyclettes.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand